Вениами́н Ю́дин: Юдин, Вениамин Гаврилович (1864—1943) — русский земский врач и судмедэксперт.
 Юдин, Вениамин Петрович (1928—1983) — казахстанский учёный-историк.